

Persone
Alfonso Maria de' Liguori – vescovo e compositore italiano, commemorato come santo dalla Chiesa cattolica
Ettore Liguori – politico e imprenditore italiano
Giuseppe Liguori – Deputato italiano della I legislatura della Repubblica Italiana
Francesco Liguori – calciatore e allenatore di calcio italiano
Girolamo de Liguori – saggista, scrittore, docente, studioso e storico del pensiero filosofico e scientifico italiano
Liborio Liguori – ex calciatore italiano
Paolo Liguori – giornalista italiano

Altro
de' Liguori o Ligorio – famiglia napoletana del Regno delle Due Sicilie
Liguori editore – casa editrice napoletana
Stadio Amerigo Liguori – impianto sportivo di Torre del Greco